Oppidesi – abitanti di Oppido Lucano
Oppidesi – abitanti di Oppido Mamertina